Маркос Григорян (1925 — 2007) — ирано-армянский художник, один из основателей иранского современного искусства. 

Григорян родился в семье армянских эмигрантов в городе Кропоткин, Краснодарского края. В 1930 году семья перебралась в Иран. Григорян учился в Академии изящных искусств в Риме. В 1954 г. вернулся в Иран и открыл галерею Esthétique в Тегеране. Организатор первого Тегеранского биеннале (1958). С 1977 г. жил в разных странах, по приглашению союза художников СССР посетил Москву и Ленинград. Большое количество своих работ подарил Армении, где открыл музей Ближнего Востока. Трагически погиб в Ереване.

Работы Григоряна хранятся в музее Метрополитен, в Тегеранском музее современного искусства и Национальной галерее Армении.

Ссылки 
 «Marcos Grigorian Art» 
 «Marcos Grigorian — Armenipedia.org» 
 «The Metropolitan museum of Art»

Источники 

Художники Армении
Художники Ирана
Почётные граждане Еревана